|-
| 131701 - || 2001 YV || 18 decembrie 2001 ||  || 
|-
| 131702 - ||  || 22 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131703 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131704 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131705 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131706 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131707 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131708 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131709 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131710 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131711 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131712 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131713 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131714 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131715 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131716 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131717 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131718 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131719 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131720 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131721 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131722 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131723 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131724 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131725 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131726 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131727 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131728 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131729 - ||  || 17 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131730 - ||  || 18 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131731 - ||  || 17 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131732 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131733 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131734 - ||  || 18 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131735 - ||  || 19 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131736 - ||  || 19 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131737 - ||  || 19 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131738 - ||  || 19 decembrie 2001 ||  || 
|-
| 131739 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131740 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131741 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131742 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131743 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131744 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131745 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131746 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131747 - ||  || 21 decembrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131748 - ||  || 20 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131749 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131750 - ||  || 22 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131751 - ||  || 19 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131752 - ||  || 19 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131753 - ||  || 19 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131754 - || 2002 AO || 5 ianuarie 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 131755 - ||  || 6 ianuarie 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 131756 - ||  || 6 ianuarie 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 131757 - ||  || 6 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131758 - ||  || 4 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 131759 - ||  || 6 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131760 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131761 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131762 Csonka ||  || 11 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 131763 Donátbánki ||  || 11 ianuarie 2002 || Piszkéstető || Piszkéstető
|-
| 131764 - ||  || 10 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 131765 - ||  || 10 ianuarie 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 131766 - ||  || 10 ianuarie 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 131767 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 131768 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131769 - ||  || 6 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131770 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 131771 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 131772 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 131773 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 131774 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 131775 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 131776 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 131777 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131778 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 131779 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 131780 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131781 - ||  || 6 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131782 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131783 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131784 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131785 - ||  || 7 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131786 - ||  || 7 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131787 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131788 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131789 - ||  || 10 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131790 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131791 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131792 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131793 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131794 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131795 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131796 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131797 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131798 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131799 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131800 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-